Doto bezeichnet  mit Namen:

 Doto (Nereide), eine der Nereiden, in der griechischen Mythologie eine von 50 Töchtern des Nereus und der Doris
 Giuseppe Antonio Doto, alias Joe Adonis (1902–1971); italo-amerikanischer Mafioso aus New York City

Siehe auch:
 Dodo (Begriffsklärung)
 Dotto